Сер Алек Гинис (; Лондон, 2. април 1914 — Мидхарст, 5. август 2000) био је енглески глумац.

После ране каријере у позоришту играо је у неколико комедија, укључујући филм Нежна срца и дијадеме (1949), у коме је тумачио осам различитих ликова. Међутим, вероватно је најпознатији по шест филмова снимљених у сарадњи са редитељем Дејвидом Лином: Велика очекивања (1946), Оливер Твист (1948), Мост на реци Квај (1957, за који је добио награду Америчке филмске академије за најбољег главног глумца), Лоренс од Арабије (1962), Доктор Живаго (1965) и Пут за Индију (1984). Касније је постао познат млађој публици због своје улоге Обија-Ван Кенобија у оригиналној триологији Џорџа Лукса Звездани ратови (1977—1983).

Филмографија 

|-
|1934.
| Вечерња молитва || Evensong || Extra (WWI soldier in audience) || 
|-
|1946.
| Велика очекивања || Great Expectations || Herbert Pocket || 
|-
|1948.
| Оливер Твист || Oliver Twist || Fagin || 
|-
|rowspan=2|1949.
| Нежна срца и дијадеме || Kind Hearts and Coronets || Војвода, The Banker,The Parson, Генерал,The Admiral, Young Ascoyne,Young Henry, Lady Agatha || 
|-
| Не дај своје паре || A Run for Your Money || Whimple || 
|-
|rowspan=2|1950.
| Последњи одмор || Last Holiday || George Bird || 
|-
| Уличар || The Mudlark || Benjamin Disraeli || 
|-
|rowspan=2|1951.
| Банда са Лавандер Хила || The Lavender Hill Mob || Henry Holland || 
|-
| Човек у белом оделу || The Man in the White Suit || Sidney Stratton || 
|-
|1952.
| Карта || The Card || Edward Henry ‘Denry’ Machin || 
|-
|rowspan=3|1953 
| По квадратном метру || The Square Mile || Наратор || 
|-
| Прича са Малте || Malta Story || Flight Lt. Peter Ross || 
|-
| Капетанов мир || The Captain's Paradise || Capt. Henry St. James || 
|-
|rowspan=2|1954.
| Детектив || Father Brown || Father Brown || 
|-
| Авантура у Стратфроду || The Stratford Adventure || narrator || 
|-
|rowspan=4|1955.
| Роуландова Енглеска || Rowlandson's England || narrator || 
|-
| Из париза с љубављу || To Paris with Love || Col. Sir Edgar Fraser || 
|-
| Затвореник || The Prisoner || The Cardinal || 
|-
| Гангстерска петорка || The Ladykillers || Professor Marcus || 
|-
|1956.
| Лабуд || The Swan || Prince Albert || 
|-
|rowspan=2|1957.
| Мост на реци Квај || -{The Bridge on the River Kwai}- || Col. Nicholson || 
|-
| Мали Били Шкољка || Barnacle Bill || Captain William Horatio Ambrose || 
|-
|1958.
| Очевидац || The Horse's Mouth || Gulley Jimson || 
|-
|rowspan=2|1959.
| Наш човек у Хавани || Our Man in Havana || Jim Wormold || 
|-
| Жртвени јарац || The Scapegoat || John Barratt/Jacques De Gue || 
|-
|1960.
| Звуци славе || Tunes of Glory || Maj. Jock Sinclair, D.S.O., M.M. || 
|-
|rowspan=3|1962.
| Више од једног || A Majority of One || Koichi Asano || 
|-
| Невероватни брод || HMS Defiant || Captain Crawford || 
|-
| Лоренс од Арабије || -{Lawrence of Arabia}- || Prince Feisal || 
|-
|1964.
| Пад Римског царства || -{The Fall of the Roman Empire}- || Марко Аурелије || 
|-
|rowspan=3|1965.
| Пастернак || Pasternak || Himself || 
|-
| Безизлазна Ситуација || Situation Hopeless ... But Not Serious || Wilhelm Frick || 
|-
| Доктор Живаго || Doctor Zhivago || Gen. Yevgraf Zhivago || 
|-
|rowspan=2|1966 
| Хотел Парадисо || Hotel Paradiso || Benedict Boniface || 
|-
| Квилеров Меморандум || The Quiller Memorandum || Pol || 
|-
|rowspan=2|1967.
| Комичари у Америци || The Comedians in Africa || Himself || 
|-
| Комичари || The Comedians || Major H.O. Jones || 
|-
|rowspan=2|1970.
| Кромвел || Cromwell || King Charles I || 
|-
| Божићна песма || Scrooge || Jacob Marley’s ghost || 
|-
|1972.
| Мој Брат Месец || Brother Sun, Sister Moon || Pope Innocent III || 
|-
|1973.
| Хитлер: Последњи дани|| Hitler: The Last Ten Days || Adolf Hitler || 
|-
|1976.
| Природно Убиство || Murder by Death || Jamesir Bensonmum || 
|-
|1977.
| Звездани ратови — епизода IV: Нова нада || Star Wars || 'Ben' Obi-Wan Kenobi || 
|-
|rowspan=3|1980.
| Звездани ратови епизода V: Империја узвраћа ударац || The Empire Strikes Back || 'Ben' Obi-Wan Kenobi || 
|-
| Подизање Титаника || Raise the Titanic || John Bigalow || 
|-
| Мали Лорд Фонтлерој || Little Lord Fauntleroy || Earl of Dorincourt || 
|-
|rowspan=2|1983.
| Заљубљен до ушију || Lovesick || Sigmund Freud || 
|-
| Звездани ратови — епизода VI: Повратак џедаја || Return of the Jedi || 'Ben' Obi-Wan Kenobi || 
|-
|1984.
| Пут за Индију || A Passage to India || Professor Godbole || 
|-
|rowspan=2|1988.
| Мали Мишић || Little Dorrit || William Dorrit || 
|-
| Ништа осим песка || A Handful of Dust || Mr. Todd || 
|-
|1991.
| Кафка || Kafka || The Chief Clerk || 
|-
|1993.
| Непознато поље || A Foreign Field || Amos || 
|-
|1994.
| Ћутљиви Сведок || Mute Witness'' || The Reaper || 
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1914.
Умрли 2000.
Енглески глумци
Британски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони
Добитници награде Сатурн
Добитници Волпи пехара‎
Глумци у Ратовима звезда